Адвокатская тайна — монография ученого-юриста, доктора юридических наук, профессора Саратовского юридического института им. Д. И. Курского Цыпкина Альтера Львовича по теории адвокатуры.

Основные положения 
В данной работе проводится анализ адвокатской тайны, как правового института. В монографии даются отсылки как к дореволюционному, так и к зарубежному опыту. Монография состоит из четырёх глав.
 Значение адвокатской тайны
В данной главе автор раскрывает значение и роль адвокатской тайны. Также в главе раскрывается роль адвоката в сохранении адвокатской тайны, а также роли государства в обеспечении обвиняемого защитником.
 Содержание адвокатской тайны
В данной главе раскрывается понятие и содержание адвокатской тайны, как правового института. В главе приводится перечень сведений составляющих адвокатскую тайну, а также указывается на обязанности адвоката по их сохранению.
 Позиция адвоката при наличии профессиональной тайны
Здесь раскрываются особенности действий адвоката при наличии профессиональной тайны открывшейся в ходе рассмотрения дела.
 Законодательство об адвокатской тайне
В данной главе А. Л. Цыпкин дает характеристику законодательства об адвокатской тайне, а также высказывает свой взгляд на законодательство об адвокатской тайне.

Интересные факты 
Во время кампании «по борьбе с космополитизмом» (1950 годы) за опубликование данной монографии автор был обвинён руководством института в преклонении перед «буржуазным Западом», а монография была запрещена.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Ю. С. Пилипенко. Отечественная доктрина об абсолютности или относительности адвокатской тайны

Адвокатура
Книги по общественным и гуманитарным наукам
Книги 1947 года
Появились в 1947 году в России
Борьба с космополитизмом
Саратовская юридическая академия